Janie steht für:

 Janie (Vorname), weiblicher Vorname
 Janie (Louisiana), gemeindefreies Gebiet in Natchitoches Parish, Louisiana
 Janie (West Virginia), gemeindefreies Gebiet in Boone County (West Virginia), West Virginia
 Janie (1944), US-amerikanischer Spielfilm

Siehe auch:
 Jaani
 Jani
 Jany
 Janni